John James kan syfta på flera personer, bland andra:

 John James (skådespelare), född 1956, amerikansk skådespelare
 John James (roddare), född 1937, brittisk roddare
 John James (tennisspelare), australisk tennisspelare
 John James (racerförare)